Змагання зі спортивної гімнастики в абсолютній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 відбудуться 28 липня 2021 року в Гімнастичному центрі Аріаке. Змагатимуться 24 гімнасти з 13 країн.

Передісторія 
Це була 28-ма поява цієї дисципліни на Олімпійських іграх. Її проводили щоразу, починаючи з 1900 року (1896 року були тільки змагання в окремих вправах).

Кваліфікація

Формат змагань 

Гімнасти, що посіли перші 24 місця в кваліфікаційному раунді (але щонайбільше 2 від НОК) виходять до фіналу абсолютної першості. Кожен фіналіст заново виконує всі вправи, а оцінки кваліфікаційного раунду не враховуються.

Розклад 

Змагання відбуваються впродовж двох окремих днів.

Вказано Японський стандартний час (UTC+9)

Результати

Кваліфікація

До фіналу потрапили гімнасти, що посіли перші 24 місця в кваліфікаційному раунді. Якщо серед них більш як два гімнасти від одного НОК, то замість третього і наступних виходять гімнасти інших НОК, що посіли наступні найкращі місця.

Резервісти 
Резервісти на фінал в абсолютній першості:
 
 
 
 

Гімнасти, які посіли досить високі місця для потрапляння до фіналу, але посіли третє й нижчі місця серед спортсменів своїх НОК:

Фінал

Примітки 

Абсолютна першість (чоловіки)
2020